Le terme masculin désengagement peut désigner :
 le concept sociologique proche de celui de déprise autrefois utilisé par la sociologie de la vieillesse et du vieillissement ;
 le film d'Amos Gitaï sorti en 2007 sous le titre Désengagement.